Asclepiodor de Macedònia, general d'Alexandre i sàtrapa de Síria
 Asclepiodor o Asclepiòdot, escriptor grec que va escriure un llibre sobre tàctiques militars.
 Asclepiodor, pintor de atenès